Bulu Lor (Jambon)
 Bulu Lor (Semarang Utara)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing